Декандоль — прізвище.

 Анн Казимир Пірам Декандоль (* 1836 — † 1918) — швейцарський ботанік, син Альфонса Декандоля
 Альфонс Декандоль (* 1806 — † 1893) — швейцарський ботанік, основоположник географії рослин, син Огюстена Пірама Декандоля
 Огюстен Пірам Декандоль (* 1778 — † 1841) — швейцарський ботанік, основоположник морфології рослин